Olechnowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Malecz
 Olechnowicze – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim
 Olechnowicze – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Olechnowicze
 Olechnowicze – stacja kolejowa w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim